Алла Александровна Алексеева (род. 7 декабря 1934 года) — советская спортсменка (академическая гребля).

Карьера 
Чемпион Европы 1966 года в гонке четвёрок с распашным (вместе с Галиной Климовой, Анной Кулешовой, Валерией Люляевой и Натальей Захаровой).

Окончила Московский государственный университет и после ухода из спорта работала редактором.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Чемпионы Европы по академической гребле
Выпускники МГУ